We Don't Talk Anymore hace referencia a:

 We Don't Talk Anymore, canción de Cliff Richard de 1979.
 We Don't Talk Anymore, canción de Charlie Puth de 2016.